Людми́ла Все́володовна Ке́лдыш (, Оренбург — 16 февраля 1976, Москва) — советский математик, доктор физико-математических наук (1941), профессор (1964).

Биография 
Окончила физико-математический факультет Московского университета (1926). Работала в Московском авиационном институте (1930—1934) и в МИАН АН СССР (с 1934 года). Крупный специалист в области теории функций действительного переменного и теоретико-множественной топологии. Основные труды по В-множествам (множествам, которые можно получать, исходя из замкнутых и открытых множеств с помощью операций объединения и пересечения в применении к конечному или счётному числу множеств), дескриптивной теории множеств и топологии.

Награждена орденом Трудового Красного Знамени. В августе 2004 года в Москве (МИАН) прошла международная конференция «Геометрическая топология, дискретная геометрия и теория множеств», посвящённая столетию со дня рождения Л. В. Келдыш. Похоронена на Новодевичьем кладбище (участок № 7) .

Семья 
Л. В. Келдыш — сестра М. В. Келдыша (одна из семи детей генерал-майора Всеволода Михайловича Келдыша). Муж — математик П. С. Новиков (с 1934). Выдающиеся способности к точным наукам унаследовали её сыновья, старший (от первого брака) — Леонид Вениаминович Келдыш, младший — Сергей Петрович Новиков и средний — Андрей, бывший доцентом Московского физико-технического института. В семье их были ещё две дочери: Нина и Елена.

Ссылки 
 на сайте «Биография.ру»
 Общероссийский математический портал
 «Людмила Всеволодовна Келдыш (к пятидесятилетию со дня рождения)»
 «Людмила Всеволодовна Келдыш (к семидесятилетию со дня рождения)»
 «Людмила Всеволодовна Келдыш (к столетию со дня рождения)»
 Воспоминания о Л. В. Келдыш (видеозаписи с конференции 2004 года)
 Келдыш Вера Всеволодовна. Семья Келдышей.
 A. V. Chernavsky. Liudmila Vsevolodovna Keldysh (To Her Centenary, in 2 Parts), European Mathematical Society Newsletter, Isue 58, December 2005; Issue 59, March 2006.
 А. В. Чернавский. О работах Л. В. Келдыш и её семинара. УМН, 60:4(364) (2005), 11-36

Примечания 

Людмила Всеволодович
Математики по алфавиту
Женщины-математики СССР
Выпускники физико-математического факультета МГУ (после 1917)
Сотрудники МИАН
Лузитания (московская математическая школа)
Преподаватели Московского авиационного института
Доктора физико-математических наук
Похороненные на Новодевичьем кладбище